Puente Alto kan syfta på:

Chile 

 Puente Alto (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Cordillera, 
 Puente Alto (ort i Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Cordillera, lat -33,61, long -70,58),

Honduras 

 Puerto Alto (ort), Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Puente Alto, Mexiko, ort,